Versus, vaak afgekort als v., v, vs. of vs, kan verwijzen naar:

Een situatie waarbij twee mensen of partijen tegenover elkaar staan, zoals in een wedstrijd, discussie, gevecht of debat.  In deze context is versus synoniem aan “tegen”.
 Versus (film), een Japanse actie/horrofilm
 Versus (ep), van Usher
 Versus (White Panda), een album van The White Panda
 Versus (Kings of Convenience)
 Versus (The Haunted), een album van The Haunted
 Versus (Mr. Children), een album van de Japanse band Mr. Children
 Versus (Vitaa), een album van de Franse zangeres Vitaa 
 Versus (band), een Amerikaanse rockband.